Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Патті Шнідер виграла титул, перемігши у фіналі Таміру Пашек з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Commonwealth Bank Tennis Classic